Октябрьское — исчезнувшее село в Октябрьском районе Еврейской автономной области. Упразднено в 1968 г.

География 
Располагалось на берегу р. Амур в 4,5 км к юго-востоку от села Нагибово.

История 
28.03.1928 года Президиум ЦИК СССР принял постановление о закреплении за КОМЗЕТом "для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободные земли в Приамурской полосе Дальневосточного края. В том же году еврейскими переселенцами на месте хутора Бутылкино было основано село Сталинфельд. В селе был организован крупный зерносовхоз с мощной производственной базой, имелись больница, средняя школа, некоторое время размещался сельскохозяйственный техникум. В 1934 г. село Сталинфельд было переименовано в Сталинск. 20 июля 1934 года ВЦИК постановил «образовать в составе автономной Еврейской национальной области Сталинский район с центром в селении Сталинск. Через полгода центр района был перенесен в поселок Амурзет. В 1951 г. в результате мощного паводка прошедшего по реке Амур село было затоплено и разрушено, некогда крупное село пришло в упадок. В 1962 г. переименовано в Октябрьское.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Еврейской автономной области
Бывшие районные центры Еврейской автономной области